Plaats in Indonesië
 Tapobali (Adonara Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Tapobali (Wulandoni), een plaats in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara